Мере́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2010).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південний схід від Парижа, 125 км на північ від Марселя, 34 км на південний захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Мерей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мерей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи